Abdel Mottaleb al-Kazimi (1938-2021), homme politique koweïtien, ministre du Pétrole (1975-1978) ;
 Moustafa al-Kazimi (1967-), homme d'État irakien, Premier ministre (2020-) ;